Le mot feuillet désigne plusieurs choses ou personnes différentes :

Nom commun 
 en biologie :
 le feuillet embryonnaire
 les feuillets bêta, structures secondaires qui s'observent dans des portions de protéines
 Le feuillet est un des quatre organes principaux de la digestion chez les ruminants.
 dans l'industrie, le feuillet de bois
 dans la presse écrite, le feuillet est une unité.
 en cristallographie, un feuillet désigne une couche dans un cristal dont la structure est faite par un empilement de couches.
en imprimerie, dans les livres anciens, le feuillet désigne la portion de la feuille obtenue après pliage.

Patronymie 
Feuillet est un nom de famille notamment porté (ou ayant été porté) par :
 André Feuillet (1909-1998), Prêtre sulpicien et exégète français.
 Claude Feuillet  (1952-), Artiste Peintre français.
 Félix-Sébastien Feuillet de Conches (1798-1887) Collectionneur et diplomate français.
 Jack Feuillet (1942-), universitaire français spécialiste du bulgare.
 Jean-Jules Feuillet (1817-1891), médecin et homme politique français, maire d'Alger.
 Maurice Feuillet (1873-1968), artiste peintre, dessinateur et critique d'art français.
 Nicolas Feuillet, (1622-1693), théologien français, chanoine de Saint-Cloud, écrivain mystique.
 Octave Feuillet (1821-1890), romancier et dramaturge français.
 Paule Feuillet  (1939-2011) journaliste française. 
 Raoul-Auger Feuillet (1660-1710), danseur et chorégraphe français.
 Rémi Feuillet (1992-), judoka franco-mauricien.
 Valérie Feuillet (1832-1906), écrivaine française (et femme d'Octave Feuillet).

Littérature
 Les Feuillets d'Abraham, écrits religieux
 Les Feuillets d'Hypnos, recueil de poésies de René Char

Lieu
 La rue Octave-Feuillet est une voie du  de Paris.
 un corregimiento de la province de Panama Ouest au Panama

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand